Longwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Longwood Township (Missouri)
 Longwood Township (Oklahoma)